Zedd est un nom pouvant faire référence à :

Personnalités 
 Zedd (1989-), disc jockey allemand d'origine russe.
 Nick Zedd (1958-2022), nom de scène de James Harding, cinéaste et auteur américain.

Dans la fiction 
 Zeddicus Zul'Zorander, personnage de L'Épée de vérité.